Dysponetus caeca är en ringmaskart som först beskrevs av Langerhans 1880.  Dysponetus caeca ingår i släktet Dysponetus och familjen Chrysopetalidae. 

Artens utbredningsområde är Mexikanska golfen. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
caeca